Maiko bezeichnet:

 Maiko, eine Lerngeisha, siehe Geisha#Ausbildung
 Maiko (Fluss), Fluss in Afrika
 Maiko (Schauspielerin) (* 1985), amerikanische Schauspielerin